Warsame ist der Familienname folgender Personen:

 Saado Ali Warsame (1950–2014), somalische Sängerin und Politikerin
 Yasmin Warsame (* 1976), kanadisches Model